Europamesterskabet i curling 2012 for herre- og kvindehold er det 38. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af European Curling Federation, og A- og B-EM bliver afviklet i Karlstad i Sverige i perioden 7. – 15. december 2012 med deltagelse af 20 kvinde- og 26 herrehold. C-EM blev spillet i Erzurum, Tyrkiet i perioden 29. september – 12. oktober 2012, hvor der for både mænd og kvinder blev spillet om to ledige pladser ved B-EM.

Mændenes EM-titel blev for syvende gang i mesterskabets historie vundet af Sverige, som med Niklas Edin i spidsen besejrede de forsvarende europamestre fra Norge med 8-5 i finalen. Bronzemedaljerne gik til Tjekkiet, som besejrede Danmark i bronzekampen, og som dermed for første gang vandt EM-medaljer. Danmark blev repræsenteret af Rasmus Stjernes hold, som endte på fjerdepladsen efter at have tabt 4-12 til Tjekkiet i kampen om bronzemedaljerne.

Kvindernes mesterskab blev vundet af Ruslands hold med Anna Sidorova som skipper, der i finalen slog Eve Muirheads hold fra Skotland med 6-5. Det var kun anden gang at Rusland vandt EM for kvinder – første gang var i 2006. Danmark blev repræsenteret af Lene Nielsens hold, som endte på fjerdepladsen efter at have tabt 3-9 til Sverige i kampen om bronzemedaljerne.

EM-turneringerne fungerede endvidere som VM-kvalifikation, og i mændenes turnering kvalificerede Sverige, Norge, Tjekkiet, Danmark, Rusland, Schweiz, Skotland og Finland sig til VM. Hos kvinderne gik Rusland, Skotland, Sverige, Danmark, Schweiz, Italien og Tyskland videre til VM 2013, hvortil Letland som værtsland allerede var kvalificeret.

Mænd 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 16 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Löfbergs Lila Arena i Karlstad, Sverige, og B-turneringen blev spillet i Karlstad Curling Club. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Erzurum i Tyrkiet. 

Ud over EM-titlen spillede holdene om otte ledige pladser ved VM i 2013 i Victoria, British Columbia, Canada. De syv bedst placerede hold ved A-EM, Sverige, Norge, Tjekkiet, Danmark, Rusland, Schweiz og Skotland, kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads gik til Finland, der vandt dysten mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

21 hold var tilmeldt B-EM, så de syv lavest rangerede hold ved sidste EM måtte spille kvalifikation. Kvalifikationen (C-EM) blev spillet i Erzurum, Tyrkiet den 5. – 9. oktober 2012, hvor Tyrkiet og Kroatien sikrede sig de sidste to pladser ved B-EM.

De 16 hold i B-EM var opdelt i to grupper med otte hold i hver. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold fra hver gruppe gik videre til slutspillet, der afvikledes som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Finland og Letland, rykkede op i A-gruppen, og Finland fik endvidere muligheden for at kvalificere sig til VM 2013 i en dyst i bedst af tre kampe mod A-EM's nr. 8, Frankrig. Denne mulighed udnyttede finnerne ved at besejre Frankrig med 2-1 i kampe.

Nr. 3 til 14 i B-gruppen kvalificerede sig direkte til det efterfølgende B-EM. Holdene, der sluttede som nr. 15 og 16, Irland og Wales, måtte året efter spille C-EM som kvalifikation til B-EM.

Grundspil

Rød gruppe

Blå gruppe

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede syv hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 5. – 9. oktober 2012 i Milli Piyango Curling Arena i Erzurum, Tyrkiet. De syv deltagende hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle. De to bedst placerede hold kvalificerede sig til B-EM.

Turneringen blev vundet af Tyrkiet, der sammen med Kroatien gik videre til B-EM senere på året.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De syv bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2013 i Victoria. Den sidste europæiske VM-plads gik til vinderen af en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8, Frankrig, og vinderen af B-EM, Finland. Denne dyst blev vunder af Finland med 2-1 i kampe.

Kvinder 

Mesterskabet var opdelt i en A-, B- og C-turnering, hvor C-turneringen fungerede som kvalifikation til B-turneringen.

I A-turneringen spillede 10 hold om det egentlige europamesterskab. Holdene, der sluttede som nr. 9 og 10 i A-turneringen, blev rykket ned i B-gruppen. B-gruppen bestod af 10 hold, der spillede om to oprykningspladser til A-gruppen. A-turneringen blev spillet i Löfbergs Lila Arena i Karlstad, Sverige, og B-turneringen blev spillet i Karlstad Curling Club. C-turneringen, hvorfra de to bedste hold kvalificerede sig til B-EM, blev afholdt i Erzurum i Tyrkiet. 

Ud over EM-titlen spillede holdene om syv ledige pladser ved VM i 2013 i Riga, Letland. De seks bedst placerede hold ved A-EM kvalificerede sig direkte til VM, mens den sidste plads skulle gå til vinderen af dysten mellem A-EM's nr. 7 og vinderen af B-EM, men eftersom vinderen af B-EM, Letland, allerede var kvalificeret til VM som værtsland, blev denne dyst ikke nødvandig.

A-EM

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

B-EM 

Der var tilmeldt 14 hold til B-EM, og derfor måtte de seks lavest rangerede hold spille kvalifikation (C-EM) om de sidste to ledige pladser ved B-EM. C-EM fandt sted i Erzurum, Tyrkiet i perioden 5. – 9. oktober 2012, hvor Hviderusland og Tyrkiet sikrede sig de to B-EM-pladser.

De 10 hold i B-EM spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der afvikles som et Page playoff. Vinderen og nr. 2 ved B-EM, Letlandog Norge, rykkede op i A-gruppen.

Nr. 3 til 8 i B-gruppen kvalificerer sig direkte til det efterfølgende B-EM, mens holdene, der sluttede som nr. 9 og 10, Hviderusland og Slovakiet, blev rykket ned i C-EM, hvorfra de dog får muligheden for at kvalificere sig til det efterfølgende B-EM.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

C-EM 

Ved C-EM spillede seks hold om to ledige pladser ved B-EM. Turneringen blev afholdt i perioden 5. – 9. oktober 2012 i Milli Piyango Curling Arena i Erzurum, Tyrkiet. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle.

Turneringen blev vundet af Hviderusland, som sammen med Tyrkiet gik videre til B-EM senere på året.

Grundspil

Slutspil

Samlet rangering

VM-kvalifikation 

De seks bedste hold fra A-EM kvalificerede sig direkte til VM 2013. Den sidste europæiske VM-plads skulle have været afgjort i en dyst bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 7, Tyskland, og vindere af B-EM, Letland, men letterne var allerede kvalificeret til VM som værtsland, og derfor blev disse kampe aflyst.

Kilder / eksterne henvisninger 
A- og B-EM
Le Gruyère European Curling Championships  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2012 – Men  
WCF Results & Statistics – Le Gruyère European Curling Championships 2012 – Women  

C-EM
WCF Results & Statistics – European C Group Curling Championships 2012 – Men  
WCF Results & Statistics – European C Group Curling Championships 2012 – Women

Noter 

2012
Curling i 2012
Curling i Sverige
Karlstad